Papa Urbano I – Papa della chiesa cattolica
 Papa Urbano II – Papa della chiesa cattolica
 Papa Urbano III – Papa della chiesa cattolica
 Papa Urbano IV – Papa della chiesa cattolica
 Papa Urbano V – Papa della chiesa cattolica
 Papa Urbano VI – Papa della chiesa cattolica
 Papa Urbano VII – Papa della chiesa cattolica
 Papa Urbano VIII – Papa della chiesa cattolica